Alexandre-Charles-Joseph Aubrée, né le  à Rennes, mort le  lors de la Bataille du Mont-Saint-Jean, est un militaire français de la Révolution et de l’Empire.

Biographie 

Alexandre-Charles-Joseph Aubrée entre au service comme sergent-major le  dans le  bataillon d'Ille-et-Vilaine, où il devient sous-lieutenant le , et est élu capitaine le .

Il fait les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et passe le  à celle de l'Ouest, où il sert pendant les ans II, III, IV et partie de l'an V.

Successivement incorporé dans le  bataillon de la formation d'Orléans, puis dans le  de la réunion d'Angers, il entre par amalgame dans la  d'infanterie de bataille, devenue  de ligne, et passe ensuite comme auxiliaire le  dans la  de même arme, dont son frère aîné René a alors le commandement.

Titulaire dans ce corps le , il fait avec distinction les campagnes des ans V, VI et VII à l'armée de Batavie, et des ans VIII et IX à celle du Rhin. Dans la nuit du  au , il se présente volontairement un des premiers pour passer le Danube à la nage, et forcer les ennemis qui occupent une tête de pont sur l'autre rive vis-à-vis de Guntzbourg. Dans cette circonstance, il montre beaucoup de courage et de dévouement.

Chef de bataillon provisoire sur le champ de bataille d'Alkmaar le , et confirmé dans ce grade le , il rentre en France après la cessation des hostilités, tient garnison à Landau pendant l'an X, et sert en l'an XI à l'armée d'Helvétie. Passé à l'armée de Naples, il y fait les campagnes de l'an XII à 1806, et obtient la croix de la Légion d'honneur le .

Fait prisonnier par les Anglais à Reggio le , et rendu le , il est nommé major du  de ligne le , passe avec son grade dans le  de même arme le , et fait les campagnes de 1807 et 1808 à l'armée d'Italie, et celle de 1809, en Italie et en Allemagne. Sa brillante conduite pendant celte dernière guerre lui vaut le grade de colonel du même régiment le , et le titre de baron de l'Empire le  (lettres patentes du ).

Employé en 1810 à l'armée d'Illyrie, et en 1811 à celle de Catalogne, il se trouve au blocus de Figuières, et mérite la décoration de chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer, que l'Empereur lui décerne le  de cette même année. Sa santé ayant nécessité sa rentrée en France, Napoléon lui accorde un congé de convalescence de six mois le  suivant; mais il ne peut rejoindre son régiment qu'au mois d'.

Il fait encore la campagne de 1814 en France.

Le gouvernement de la Restauration le maintient à la tête du  de ligne, et le décore de la croix de Saint-Louis le .

Lorsque l'Empereur revint de l'île d'Elbe, le baron Aubrée, toujours colonel du  de ligne, fait partie de la  d'infanterie au  de l'armée du Nord. Il combat vaillamment à la funeste journée du Mont-Saint-Jean, où il est mortellement blessé, et meurt le  par suite de ses blessures.

Distinctions

Armoiries

Annexes

Bibliographie 

  ;

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
  d'infanterie de ligne ;
 Armorial des barons de l'Empire ;

Liens externes 

 

Officier supérieur du Premier Empire
Naissance en novembre 1767
Naissance à Rennes
Décès en juin 1815
Colonel français
Baron de l'Empire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Décès à 47 ans
Militaire français mort au combat lors des guerres napoléoniennes
Chevalier de l'ordre napoléonien de la Couronne de fer
Naissance dans la province de Bretagne